Болос (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Болос из Мендеса (III век до н.э.) — один из первых авторов алхимического трактата в истории алхимической традиции.
 Болос, Ориол де (1924—2007) — каталонский ботаник.
 Болос, Харман ван (1689—1764) — голландский плотничный и «типичный» (то есть по постройке шпилей) мастер.